Oxford é o nome de diversos condados. Um fica nos Estados Unidos:

 Condado de Oxford (Maine)

e o outro no Canadá:

 Condado de Oxford (Ontário)
 Oxfordshire, Inglaterra

Desambiguações de topônimos